Гомперц Теодор (1832-1912) — відомий німецький дослідник античної культури. Спеціаліст з класичної філології та античної філософії. Головна праця його творчого життя — книга «Грецькі мислителі».

Праці 

 Demosthenes der Staatsmann (1864)
 Philodemi de ira liber (1864)
 Traumdeutung und Zauberei (1866)
 Herculanische Studien (1865—1866)
 Beitrage zur Kritik und Erklarung griech. Schriftsteller (7 Bände, 1875—1900)
 Neue Bruchstucke Epikurs (1876)
 Die Bruchslucke der griech. Tragiker und Cobets neueste kritische Manier (1878)
 Herodoteische Studien (1883)
 Ein bisher unbekannies griech. Schriftsystem (1884)
 Zu Philodems Buchern von der Musik (1885)
 Über den Abschluß des herodoteischen Geschichtswerkes (1886)
 Platonische Aufsatze (3 vols, 1887—1905)
 Zu Heraklits Lehre und den Überresten seines Werkes (1887)
 Zu Aristoteles Poetik (2 parts, 1888—1896)
 Über die Charaktere Theophrasts (1888)
 Nachlese zu den Bruchstücken der griechischen Tragiker (1888)
 Die Apologie der Heilkunst (1890)
 Philodem und die astheiischen Schriften der herculanischen Bibliothek (1891)
 Die Schrift vom Staatswesen der Athener (1891)
 Die jüngst entdeckten Überreste einer den platonischen Phaedon enthaltenden Papyrusrolle (1892)
 Aus der Hekale des Kallimachos (1893)
 Essays und Erinnerungen (1905)
 Die Apologie der Heilkunst. Eine griechische Sophistenrede des 5. vorchristlichen Jahrhunderts (1910)
 Hellenika. Eine Auswahl philologischer und philosophiegeschichtlicher kleiner Schriften (1912)

Примітки

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20160306010629/https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=atr%3D118540661+OR+nid%3D118540661&method=simpleSearch 
 Theodor Gomperz Seite 2:. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 2, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1959, S. 31 f.

Німецькі філософи